Lamu kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Lamu (distrikt)  län, 
 Lamu  länshuvudort, 
 Lamu Island – en ö

Robotskapade Kenyaförgreningar